Brush Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Brush Island (Arkansas)
 Brush Island (Connecticut)
 Brush Island (Florida)
 Brush Island (St. Bernard Parish, Louisiana)
 Brush Island (Terrebonne Parish, Louisiana)
 Brush Island (Dukes County, Massachusetts)
 Brush Island (Norfolk County, Massachusetts)
 Brush Island (Michigan)
 Brush Island (Minnesota)
 Brush Island (New York)
 Brush Island (Oregon)
 Brush Island (Wisconsin)

in Australien:
 Brush Island (New South Wales)

Siehe auch:
 Brushy Island